Jan Hoogland (filosoof); Nederlands filosoof en hoogleraar (*1959)
 Jan Hoogland (politicus); PvdA-Eerste Kamerlid (1896-1980)